Лямино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лямино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Лямино — посёлок в составе города Чусовой Пермского края.
 Лямино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.